

Geografia 
 Argens, antico comune francese oggi in predicato di fusione-associazione con il comune di La Mure-Argens (dipartimento Alpi dell'Alta Provenza);
 Argens-Minervois, comune francese nel dipartimento dell'Aude (Linguadoca-Rossiglione)
 L'Argens, fiume che scorre interamente nel dipartimento francese del Varo, nel sud della Francia, e sfocia nel Mar Mediterraneo, nei pressi della cittadina di Fréjus.

Altro 
 Jean-Baptiste Boyer, marchese d'Argens (1704-1771), scrittore e filosofo francese.